Села:
 Прислуч — Рівненська область, Рівненський район
 Прислуч — Хмельницька область, Полонський район